Шаманин — фамилия; имеет женскую форму Шаманина.
 Шаманин, Евгений Иванович (1863—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Вологодской губернии.
 Шаманин, Игорь Владимирович (1962—2021) — российский физик-ядерщик, доктор физико-математических наук (1997), профессор (1999).
 Шаманин, Фёдор Афанасьевич (1903—1966) — советский военачальник, генерал-майор, политработник Вооружённых Сил СССР, участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.